Název Williamstown nese více sídel ve Spojených státech amerických:

 Williamstown (Indiana)
 Williamstown (Kansas)
 Williamstown (Kentucky)
 Williamstown (Massachusetts)
 Williamstown (New Jersey)
 Williamstown (New York)
 Williamstown (Pensylvánie)
 Williamstown (Vermont)
 Williamstown (Wisconsin)
 Williamstown (Západní Virginie)